Moderato cantabile (roman), boek van Marguerite Duras uit 1958
 Moderato cantabile (film), verfilming van de roman